Eric Clapton − debiutancki album Erica Claptona, który został wydany w sierpniu 1970 r.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.
 Strona A

 Strona B

 Tom Dowd mix, CD 1

 Delaney Bramlett mix, CD 2

Skład 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Listy sprzedaży

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Erica Claptona
Albumy muzyczne wydane w roku 1970
Albumy Atco Records
Albumy Polydor Records